Biesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Biesinger (* 1948), deutscher Theologe
 David Biesinger (* 1974), deutscher Journalist
 Fridolin Biesinger (1895–1963), deutscher Zeitungsverleger
 Otto Biesinger, deutscher Fußballspieler
 Rainer Biesinger (* 1966), deutscher Autor und Vortragsredner
 Ulrich Biesinger (1933–2011), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bisinger
 Piesinger
 Biesingen